Floirac  es una población y comuna francesa, situada en la región de Nueva Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Burdeos. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Localidades de Gironda